Toto je seznam států USA podle počtu obyvatel. Podle sčítání lidu měly Spojené státy americké, tvořené 50 státy a jedním federálním distriktem, v roce 2010 celkem 308 745 538 obyvatel, v roce 2019 podle odhadu 328 239 523 obyvatel. V seznamu jsou uvedena i území, která jsou spravována Spojenými státy jako jejich teritoria (Portoriko, Guam, Americké Panenské ostrovy, Americká Samoa a Severní Mariany).

Státy a teritoria

Reference 

Demografie USA
Počet obyvatel